«Vulnerable» () — седьмой студийный альбом британского музыканта Tricky, выпущенный 19 мая 2003 года.

Об альбоме 
Vulnerable записан при участии итальянской певицы Костанции Франкавилла (Costanza Francavilla).

 17 декабря 2001 года, Трики, один из любимых исполнителей Костанции, прибыл с концертом в Рим. Костанции удалось передать барабанщику Трики демо-CD с тремя песнями, которые она сама записала. На следующий день Трики позвонил ей и предложил работать с ним.  

Весной 2002 года Costanza прибыла в Лос-Анджелес, чтобы начать запись нового альбома Трики — Vulnerable.

Список композиций

CD 
 «Stay» — 3:48
 «Antimatter» — 2:59
 «Ice Pick» — 3:08
 «Car Crash» — 3:42
 «Dear God» — 3:47 (XTC cover)
 «How High» — 3:12
 «What Is Wrong» — 3:32
 «Hollow» — 4:10
 «Moody» — 3:20
 «Wait For God» — 4:02
 «Where I’m From» — 2:48
 «The Love Cats» — 2:52 (The Cure cover)
 «Search, Search, Survive» — 3:06

DVD 
 «Vulnerable» (документальное видео)
 «Antimatter» (Jimmy & T Remix)
 «Receive Us» (Radagon & Tricky)
 «You Don’t Wanna» (live in Rome)
 Фотогалерея

Ссылки 
 Vulnerable на сайте Last.fm
 Vulnerable на сайте Discogs

Альбомы 2003 года
Альбомы стиля трип-хоп
Vulnerable